Chaiken ist der Familienname folgender Personen:

 Ilene Chaiken (* 1957), US-amerikanische Regisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Shelly Chaiken, US-amerikanische Sozialpsychologin